Dominic Thiem era il detentore del titolo ma è ha scelto di competere al concomitante torneo di Kitzbühel.

In finale Feliciano López ha sconfitto Robin Haase con il punteggio di 6–4, 7–5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

  Feliciano López (campione)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
  Thomaz Bellucci (secondo turno)

 Guido Pella (primo turno)
 Fernando Verdasco (ritirato)
 Michail Južnyj (quarti di finale)
 Paul-Henri Mathieu (semifinale)

Qualificati 

  Tristan Lamasine (secondo turno)
  Yann Marti (primo turno)

 Jan Mertl (secondo turno)
 Thiago Monteiro (quarti di finale)

Lucky loser 
  Agustín Velotti (primo turno)

Wildcard 

  Antoine Bellier (primo turno)
  Henri Laaksonen (secondo turno)

 Johan Nikles (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2016
ATP World Tour 2016